Алябьево — название ряда населённых пунктов.

Россия 
 Алябьево — деревня в Бесединском сельсовете Курского района Курской области.
 Алябьево — деревня в Пашковском сельсовете Курского района Курской области.
 Алябьево — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.

Украина 
 Алябьево — упразднённое село в Путивльском районе Сумской области.